

Presentación previa 

El ruso Alex Bogomolov Jr. es el campeón defensor. No pudo defender su título tras caer derrotado en la primera ronda ante el estadounidense Rajeev Ram por 4-6, 6-3, 1-6.

El tenista de Luxemburgo Gilles Müller ganó el título, derrotando al estadounidense Denis Kudla en la final, 6–2, 6–2.

Cabezas de serie 

 Kenny de Schepper (Primera ronda)
 Matthew Ebden (Primera ronda)
 Alex Bogomolov Jr. (Primera ronda)
 Víctor Estrella (Primera ronda)

<ol start="5">
  Dustin Brown ''(Cuartos de final)
  Jan-Lennard Struff ''(Semifinales)
  Lukáš Lacko ''(Segunda ronda) 
  Peter Gojowczyk (Primera ronda)
</ol>

 Cuadro 
 Q = Clasificado (Qualifier)
 WC = Comodín (Wild Card)
 LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser'')
 r = retirado
 w/o = Victoria por incomparecencia

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Guadalajara 2014